

Patronymes 
Iachine (masculin ; ) ou Iachina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Iachine (1913-1968), poète russe.
 Alekseï Iachine (1973-), joueur de hockey sur glace russe.
 Ilia Iachine (1983-), homme politique russe.
 Lev Iachine (1929-1990), footballeur soviétique.
 Sergueï Iachine (1962-2022), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe